The Football League 1892–93 var den femte sæson af The Football League og dermed også det femte engelske mesterskab i fodbold. Ligaen var siden sidste sæson blevet udvidet med to hold til 16 hold, og en fusion med Football Alliance medførte at den endvidere blev udvidet med en Second Division med 12 hold.

Second Division kom til at bestå af de hold fra The Football League 1891-92 og Football Alliance 1891-92, som ikke i forvejen var blevet valgt til First Division, samt Northwich Victoria FC, Burslem Port Vale FC og Sheffield United FC.

Ligaen blev vundet af Sunderland AFC, som dermed vandt ligaen og det engelske fodboldmesterskab for anden gang.

Resultater

First Division

Op- og nedrykning 

De tre hold, der sluttede på placeringerne 12-14 i ligaen, spillede testkampe mod holdene, der sluttede som nr. 1-3 i Second Division. 

De tre vinderhold blev valgt til First Division 1893-94, mens de tre tabere blev inviteret til at deltage i Second Division den efterfølgende sæson. Accrington FC afslog imidlertid invitationen og forlod i stedet ligaen helt.

Second Division 
Sæsonen 1892-93 var den første i Second Division. Darwen FC havde den foregående sæson spillet i The Football League, men var ikke blevet genvalgt. Derudover kom otte af holdene fra Football Alliance: Ardwick, Bootle, Burton Swifts, Crewe Alexandra, Grimsby Town, Lincoln City, Small Heath og Walsall Town Swifts. De sidste tre hold kom fra Northern League (Sheffield United FC), Midland League (Burslem Port Vale) og The 

Combination (Northwich Victoria).

Hold

Kilder / eksterne henvisninger 
 RSSSF – England 1892-93

Noter 

Sæsoner i The Football League
Fodbold i 1892
Fodbold i 1893